Wüstemark steht für:
 Wüstemark (Lutherstadt Wittenberg), Ortsteil der Stadt Lutherstadt Wittenberg (früher Kropstädt), Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Wüstemark (Rabenstein/Fläming), Ortsteil der Gemeinde Rabenstein/Fläming, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Wüstemark (Zeuthen), Wohnplatz in der Gemeinde Zeuthen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Siehe auch:
 Wüste Mark
 Wüstmark
 Wustermark
 Wüstermarke